Parel van Brabant is de bijnaam van verschillende plaatsen:
Grimbergen Vlaams-Brabant
Heeze Noord-Brabant
Oisterwijk Noord-Brabant

De naam wordt ook gebruikt voor
Parel van Brabant (huis-aan-huisblad) een huis-aan-huisblad in Heeze-Leende en Cranendonck